Gonzalo Suárez puede referirse a:

 Gonzalo Suárez Rendón (s.XVI) soldado y conquistador;
 Gonzalo Suárez Morilla (1934-) director de cine;
 Gonzalo "Gonzo" Suárez Girard (1969-) director de videojuegos.
 Gonzalo Suárez (1978-) actor argentino.